Unterberg ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Unterberg (* 1955), deutscher Neurochirurg und Hochschullehrer
 Hannelore Unterberg (* 1940), deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Reinhold Unterberg (1893–1940), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Salvatorianer und Märtyrer

Unterberg  ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortsteile, Deutschland:
 Unterberg (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Unterberg (Anger), Ortsteil der Gemeinde Anger, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Unterberg (Beckum), Ortsteil der Stadt Beckum, Nordrhein-Westfalen
 Unterberg (Birstein), Ortsteil der Gemeinde Birstein, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Unterberg (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Unterberg (Kappelrodeck), Ortsteil der Gemeinde Kappelrodeck, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Unterberg (Kirchdorf an der Amper), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf an der Amper, Landkreis Freising, Bayern
 Unterberg (Küps), Ortsteil des Marktes Küps, Landkreis Kronach, Bayern
 Unterberg (Leichlingen), Ortsteil der Stadt Leichlingen, Landkreis Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Unterberg (Pfaffenhofen an der Roth), Ortsteil des Marktes Pfaffenhofen an der Roth, Landkreis Neu-Ulm, Baden-Württemberg
 Unterberg (Schaufling), Ortsteil der Gemeinde Schaufling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Unterberg (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Berg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Unterberg (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Unterberg (Weiler-Simmerberg), Ortsteil des Marktes Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Unterberg (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gemeindeteile, Österreich:
 Unterberg-Eisenstadt, Stadtteil von Eisenstadt
 Unterberg (Gemeinde Kleinmürbisch), Ortsteil der Gemeinde Kleinmürbisch, Bezirk Güssing, Burgenland

 Unterberg (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten
 Unterberg (Gemeinde Steindorf), Ortsteil von Bodensdorf, Gemeinde Steindorf am Ossiacher See, Bezirk Feldkirchen, Kärnten

 Unterberg (Gemeinde Muggendorf), Ortsteil in der Gemeinde Muggendorf, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

 Unterberg (Gemeinde Abtenau), bei Abtenau, Bezirk Hallein, Salzburg
 Unterberg (Gemeinde Dorfgastein), bei Dorfgastein, Bezirk St. Johann i.P., Salzburg
 Unterberg (Gemeinde Ebenau), bei Ebenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Unterberg (Gemeinde Flachau), bei Reitdorf bei Flachau, Bezirk St. Johann i.P., Land Salzburg
 Unterberg (Gemeinde Großarl), bei Großarl, Bezirk St. Johann i.P., Land Salzburg
 Unterberg (Gemeinde Maria Alm), bei Maria Alm, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Unterberg (Gemeinde Niedernsill), bei Niedernsill, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Unterberg (Gemeinde Strobl), bei Strobl, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

 Unterberg (Gemeinde Lassing), Ortschaft der Gemeinde Lassing, Bezirk Liezen, Steiermark
 Unterberg (Gemeinde Premstätten), Rotte in der Marktgemeinde Premstätten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Unterberg (Gemeinde Sankt Peter), Ort in der Gemeinde Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Unterberg (Gemeinde Straden), Ort in der Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

 Unterberg (Gemeinde Brandenberg), bei Brandenberg, Bezirk Kufstein, Tirol
 Unterberg (Gemeinden Mutters, Schönberg), Ort bei Mutters und Schönberg im Stubaital, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Unterberg (Gemeinde Steinberg), bei Steinberg am Rofan, Bezirk Schwaz, Tirol
 Unterberg (Gemeinde Wildschönau), bei Auffach, Bezirk Kufstein, Tirol
 Unterberg (Gemeinde Zell am Ziller), bei Zell am Ziller, Bezirk Schwaz, Tirol

Orte, Schweiz:
 ein Ortsteil von Berg SG, Kanton St. Gallen
 ein Ortsteil von Fraubrunnen, Kanton Bern
 ein Ortsteil von Seelisberg, Kanton Uri

sonstige Orte:
 Puszczykowo, Ortsteile der heutigen Stadt in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Podzamcze, Ort in der Landgemeinde Kwidzyn (Marienwerder), Woiwodschaft Pommern, Polen

Berge:
 Unterberghorn (Gipfel Unterberg), 1773 m, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Unterberg (Gutensteiner Alpen), 1342 m, Bezirk Wiener Neustadt Land, Niederösterreich
 Unterberg (Waidringer Alpen), 1187 m, in den Waidringer Alpen, Bezirk Kitzbühel
 ein Gipfel am Vilser Berg, 1027 m, Bezirk Reutte/Staatsgrenze Tirol/Deutschland
 Unterberg (Zirl), 870 m, Bezirk Schwaz, Tirol
 Weinberg mit dem denkmalgeschützten Herrenhaus Bennoschlösschen, in Radebeul, Landkreis Meißen, Sachsen

Siehe auch:
 Underberg (Begriffsklärung)
 Unterbergl
 Unternberg (Begriffsklärung)
 Unterburg
 Untersberg
 Unterer Berg